Фретинье́-э-Веллоре́й () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жи. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70257.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 28 км севернее Безансона, в 22 км к юго-западу от Везуля.

История 
Коммуна Фретинье-э-Веллорей была образована в 1806 году в результате слияния коммун Фретинье и Веллорей.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 683 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 431 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 315 были экономически активными, 116 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 315 активных жителей работали 284 человека (155 мужчин и 129 женщин), безработными было 31 (13 мужчин и 18 женщин). Среди 116 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иулиана (XVIII век). Исторический памятник с 1988 года
 Аббатство Нотр-Дам (XVIII век). Исторический памятник с 2002 года
 Пещера Бом-Нуар, является домом для множества летучих мышей

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона